Ива́н Алекса́ндрович Земнухо́в (8 сентября 1923, д. Илларионовка Шацкого района Рязанской области — 16 января 1943, Краснодон) — участник и один из организаторов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Герой Советского Союза.

Биография

До войны 
Родился в крестьянской семье.

В 1932 году Земнуховы переехали в город Краснодон.

В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ, через год был избран членом комитета комсомола, активно занимался общественной работой. С первых дней войны пытался уйти на фронт, но не прошёл по состоянию здоровья.

В марте 1942 года был утверждён членом комиссии по школьной работе при райкоме комсомола.

Антифашистская деятельность 
В занятом немцами Краснодоне Иван Земнухов активно включился в подпольную работу, став участником подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Земнухова избирают членом штаба. Важная роль принадлежит ему в создании подпольной типографии, в печатании первых листовок, в их распространении. Принимал участие в боевых операциях. В декабре 1942 года с разрешения оккупационных властей начал работать клуб имени А. М. Горького. Иван Земнухов становится администратором клуба. Вместе с директором Евгением Мошковым он координирует работу кружков художественной самодеятельности, в которые входили многие подпольщики. Работа в клубе давала возможность почти легально собираться группами, обсуждать планы действий и боевых операций. Клуб имени А. М. Горького по сути стал штаб-квартирой молодогвардейцев.

На следующий день после ареста 1 января 1943 года Е. Мошкова и В. Третьякевича Иван Земнухов пошёл в полицию, чтобы попытаться их выручить, и был арестован.

В ночь с 15 на 16 января 1943 года после зверских пыток вместе с товарищами был живым сброшен в шурф шахты № 5.

Похоронен в братской могиле в городе Краснодоне.

Награды 
 13 сентября 1943 года Ивану Александровичу Земнухову посмертно присвоено звание Герой Советского Союза.
 Посмертно награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.

Память 
 Является героем романа А. Фадеева «Молодая гвардия».
 Около 1958 г. в г. Молодогвардейске на ул. Ленина установлен Мемориал героям-молодогвардейцам «Клятва». Скульптурные портреты-бюсты И. Земнухова, Ф. П. Лютикова, Л. Шевцовой, С. Тюленина, У. Громовой, И. Туркенича, О. Кошевого, Н. П. Баракова. Скульпторы В. И. Мухин, В. Х. Федченко
 В 2017 г. Почта Луганской Народной Республики выпустила блок марок «Молодая Гвардия 75 лет». Одна из марок блока с портретом И. Земнухова.
 В 2018 году имя Земнухова получила одна из улиц Рязани.
В Волгограде есть улица Ивана Земнухова.
 В Петрозаводске есть улица Ивана Земнухова.
 В Воронеже есть переулок Земнухова
 В Алматы (Казахстан) есть улица Земнухова
 В городе Сочи есть улица Земнухова
 В городе Калининграде есть улица Земнухова
 В 2015 году барельеф Ивана Земнухова установлен на Аллее пионеров-героев (Ульяновск).
 В городе Новосибирске есть улица Земнухова.

Библиография 
 Башков В. П. Иван Земнухов: докум. повесть — М.: Политиздат, 1990. — 176 с.

Примечания

Ссылки 

 Земнухов Иван.
 Страница Ивана Земнухова на сайте «Молодая Гвардия».

Казнённые на оккупированной территории СССР
Казнённые путём сбрасывания с высоты
Похороненные в Краснодоне
Прототипы литературных персонажей
Члены «Молодой гвардии»